
La prima stagione della miniserie televisiva Non mentire, composta da 3 puntate, è stata trasmessa in prima visione e in prima serata su Canale 5 ogni domenica dal 17 febbraio al 3 marzo 2019.

Prima puntata 
Laura, insegnante in un liceo di Torino, è reduce dalla fine della relazione con Tommaso. Su suggerimento della sorella, accetta l'invito a cena di Andrea, padre di uno dei suoi studenti. Lui è un brillante e stimato chirurgo e la serata tra di loro scorre in modo piacevole. Sembrerebbe un appuntamento perfetto, eppure i due non immaginano quanto questo incontro cambierà le loro vite.

Una tragica e amara sorpresa attende Andrea il mattino seguente: Laura, infatti, lo ha denunciato per violenza carnale. Lui, invece, le ha appena mandato un sms per ringraziarla della piacevole serata. Non ci sono prove schiaccianti ed entrambi sembrano sconvolti. Ma chi sta mentendo? Per scoprirlo, la Polizia apre un'indagine.

 Ascolti: telespettatori  – share 15,50%.

Seconda puntata 
La Procura ha deciso di non proseguire le indagini per le accuse di Laura contro Andrea Molinari. La testimonianza di Donato Ferraro sulla sua passata esperienza con la Nardini forse non è stata decisiva, ma non ha aiutato ad accreditare l'attendibilità di Laura.

Malika, la ragazza di Luca Molinari, è in ospedale per un'emorragia e Laura è costretta a costretta a chiedere ad Andrea di mentire sul motivo del malessere. Andrea è indispettito da quella richiesta ma sa che una sua bugia eviterebbe problemi a Luca e alla ragazza, vista la rigidità del padre di Malika.

Vanessa riferisce ad Andrea che le accuse a suo carico sono cadute. Andrea, sollevato, ne parla con il figlio ma quella conversazione gli fa capire che c'è ancora qualcosa da fare, per recuperare la rispettabilità e la serenità ingiustamente minate da quella infamante denuncia.

Laura è sempre più convinta della colpevolezza di Andrea, soprattutto dopo la sorpresa trovata su Barolo, il suo orso di peluche, a casa sua. Per questo decide di partire per Roma e fare le sue personali indagini sul passato di Andrea Molinari e sul presunto suicidio della moglie. Andrea prova invece a voltare pagina: manda una lettera a Laura tramite il suo avvocato, esce con una ragazza conosciuta su un sito di appuntamenti, chiede al direttore sanitario di tornare al lavoro. Vanessa, dopo aver parlato via internet con Giulia, la sua fidanzata, si addormenta ma si risveglia stordita e confusa: scopre di avere delle perdite di sangue e corre in ospedale terrorizzata dalla perdita del bambino. Laura, tornata da Roma a mani vuote, trova la lettera in cui Andrea minaccia di querelarla, e corre a casa sua per affrontarlo, furiosa e determinata a svelare la vera natura del rispettabile Andrea Molinari.

 Ascolti: telespettatori  – share 14,10%.

Terza puntata 
Laura è sempre più determinata a far arrestare Andrea, ma Tommaso le rivela che non può più aiutarla: a causa di quella perquisizione a casa di Molinari è stato sospeso. Alla frustrazione di Laura si aggiunge anche la rabbia, quando scopre che sua sorella Caterina e lo stesso Tommaso hanno vissuto per molto tempo una relazione alle sue spalle. Laura si allontana da sua sorella, così come fa Leo, andando via di casa appena ha saputo del tradimento della moglie.

Anche l'ispettore Alaimo è convinta che Molinari sia uno stupratore seriale, e ha abusato di lei dopo averla drogata, ma mancano ancora delle certezze per arrestarlo. Quelle prove, ancora non trovate, che Andrea sembra nascondere in un luogo sicuro. Laura riesce ad attirare Andrea in un tranello, lo stordisce e lo immobilizza per renderlo impotente come lui ha fatto con lei. Andrea però si libera e sta per avere la meglio su di lei. Vanessa, che ha seguito gli spostanti di Molinari, la salva in extremis.

Andrea Molinari viene arrestato, ma purtroppo ritorna velocemente in libertà per mancanza di prove certe contro di lui. Passati pochi mesi dalla scarcerazione, Laura lo vede passeggiare, scambiando tenere effusioni con una ragazza, Irene. Laura vorrebbe ritornare alla normalità, ma è tormentata dall'idea che Andrea non abbia ancora pagato il suo debito con la giustizia. Vanessa le chiede di essere paziente e calma, non commettendo ulteriori passi falsi. In realtà, Vanessa sta tentando di incastrare Molinari proprio con l'aiuto di Irene, anche lei un agente sotto copertura. Andrea però è ancora una volta molto abile a sventare la trama delle poliziotte.

 Ascolti: telespettatori  – share 14,10%.

Note

Collegamenti esterni 
 

Non mentire